Gunji bezeichnet:
 Gunji (Karnataka), Dorf im indischen Staat Karnataka
 Gunji (Uttarakhand), Dorf im indischen Staat Uttarakhand
 Gunji (Amt), auch kōri no tsukasa, historisches japanisches Amt eines Bezirksvorstehers

Gunji ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Gunji (* 1949), japanischer Senator
 Ao Gunji (* 1970), japanischer Fotograf
 Kentarō Gunji (* 1992), japanischer Fußballspieler